Тисауйварош () (до 1970 года — Тисаседеркень, в 1970—1991 — Ленинварош) — город на северо-востоке Венгрии в 35 километрах от столицы медье — города Мишкольца. Население — 17 517 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания 

Города Венгрии
Переименованные населённые пункты Венгрии